Султанбеково — название нескольких населённых пунктов:

 Султанбеково — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Султанбеково — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.